El nombre o seudónimo Denilson puede referirse a:

 Denílson de Oliveira (Diadema, 1977), exfutbolista brasileño, campeón de la Copa Mundial de Fútbol de Corea del Sur y Japón de 2002 con la selección de fútbol de Brasil.
 Denilson Martins Nascimento (Bahía, 1976), futbolista brasileño; actualmente juega en el FC Bunyodkor (de Uzbekistán).
 Denilson Santos Rodrigues (Santa Inés do Pará, 1983), futbolista brasileño.
 Denilson Pereira Neves (São Paulo, 1988), futbolista brasileño; actualmente juega en el São Paulo de Brasil.